El Quechua es una lengua hablada por los originarios quechuas difundida por los incas a todo el ámbito de su territorio estatal, y por los misioneros católicos a otras zonas. Actualmente, es un complejo de lenguas hablado en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Además en Bolivia, Ecuador y Perú, desde fines del siglo XX es reconocido como idioma oficial.

La mayor población de quechuahablantes es en el Perú y Bolivia, pero Chile es el país que más ha registrado voces quechuas en el castellano. Ello porque en la guerra de 1789, llevaron de  la Biblioteca Nacional ( Lima) gran material registrado en quechua: diccionarios, breviarios, oraciones. Además, Manuel Prado en los primeros año de su primer gobierno, prohibió el uso del quechua en la educación pública y privada, en el Perú. Todavía el gobierno militar de Velasco, en el Perú,  restituye la importancia cultural y uso oficial del quechua. Y gracias a la Unesco, se desarrolla la educación intercultural y bilingüe.

Contacto con el español 
Aparecen voces quechuas-después de la llegada de los españoles a Perú en 1532- en lo que sigue:
 Comentarios Reales de los Incas del Inca Garcilaso de la Vega.
 Crónica sobre la llegada de los conquistadores al Perú, por Miguel de Estete.
 La Crónica del Perú de Pedro Cieza de León.

Voces registradas por Garcilaso 
Cúntur ( en la actualidad Cóndor, nombre de ave)
Zara ( nombre de una gramíne que en taíno se nombra Maíz y de uso corriente en castellano)
Hanan Cozco ( Parte alta de Cusco, apenas un dato histórico)
Hurin Cozco ( Parte baja de Cusco)
Culén ( Nombre de planta medicinal, tomada en infusión es un estomacal)

Topónimos 
 Lima de Limaq ( capital actual de Perú, aun un barrio se nombra Rímac, que fue un barrio recreacional de la corte virreinal).
 Arequipa de Are qhepa.  ( La 2.ª ciudad del páis en población. Se le conoce como Ciudad caudillo, por ser foco de revoluciones, protestas, como la de 2004, en que abortó un proyecto privatista de Toledo.
 Cusco de Qosqo. En la actualidad es capital de la región homónima. Hasta la muerte de Atahualpa en el siglo XVI, fue capital del Tahuantinsuyo.
 Huancayo de Wankayuq. Capital del departamento de Junín. Dinámico polo de desarrollo social y comercial del país, en el ámbito del valle del Mantaro.
Huánuco de Wanuku. En su cercanía existen los vestigios arqueológicos de Huánuco Viejo y los restos de Kotosh, estos de una antigüedad de más de 6 mil años, según Cardich.
 Cochabamba (Bolivia), proviene del quechua Qucha panpa, capital actual de departamento. Se habla bastante quechua y se promueve la educación bilingüe en los niveles básicos de estudios regulares.
Tucumán ( Argentina) del quechua Tukúman, acogió al lingüista Jorge A. Lira, autor de un de los diccionarios más prolijos y auténticos de quechua-castellano. Hay educación bilingüe.
 Tumibamba (Ecuador) de Tumipanpa.
 Machu Picchu
 Chuquiquirao.

Registro de quechuismos 
Olluco. Proviene de ulluku; tubérculo comestible, renombrado en el olluquito con charqui, y el chupe con queso y habas y leche.
Oca. Su nombre en quechua es uqa, tubérculo usado en la alimentación. Sirve de entremés o escolta de viandas, reemplaza a la cancha de maíz, o a pelado de trigo.
Rocoto, en quechua se escribe ruqutu, es una planta cuyo fruto se usa como saborizante, de sabor y acción parecidos al chile de México.
Llama, proviene del quechua llama que es átona. Nombra un auquénido domesticado y se usa para llevar cargas  en las partes abruptas de los países andinos.
Vicuña, de la voz quechua wikush, auquénido montaraz, cuya lana finísima es muy estimada en la confección de tejidos de alto valor.Para trasquilar organizan rodeos comunales.
Alpaca
Cóndor
Huayco
Pincullo
Huayno.
Apacheta

Literatura con términos quechuas 
 Comentarios reales de los Incas de Inca Gargilaso de la Vega.
 Crónica del Perú de Pedro Cieza de León.

Referencias

Consúltese 
 "El habla de mi tierra" de Rodolfo Ragucci
 "Topónimos de los Andes" de Rodolfo Cerrón-Palomino.

Anexos:Lenguas quechuas
Anexos:Idioma español